Коагуляція:
 Коагуляція — зсідання крові.
 Коагуляція — згортання молока.
 Коагуляція — злипання частинок колоїдів.

Див. також
 Електрокоагуляція